Emes ist 

der Familienname von:
Ian Emes (geboren 1949), britischer Animator und Regisseur
John Emes (1762–1810), britischer Graveur
Rebecca Emes (gestorben 1830), britische Silberschmiedin
Thomas Emes (gestorben 1707), britischer Wunderheiler
William Emes (1729–1803), britischer Landschaftsarchitekt

sowie:
 Der Emes (Verlag), jiddischer Verlag in der Sowjetunion
 Der Emes, jiddische Zeitung in der Sowjetunion